Владимир Степанович Зверев (1910—1982) — советский горный инженер и организатор производства, инженер-полковник, директор Норильского горно-металлургического комбината.

Биография 
Родился в 1910 году во Владикавказе.

С 1925 по 1931 год — ученик слесаря, токарь по металлу Садонского рудника, механик швейной фабрики.

В 1936 году окончил Северо-Кавказский горно-металлургический институт  по специальности подземная разработка рудных месторождений,  в который поступил, не имея среднего образования. 

С 1940 года начальник технического отдела и заместитель главного инженера Джезказганлага НКВД на строительстве Жезказганского горно-металлургического комбината.
С 1941 года главный инженер и заместитель начальника, с 1948 года начальник Норильского горно-металлургического комбината и одновременно начальник НИТЛ МВД СССР.

В период его руководства НИТЛ были построены большая обогатительная фабрика, медный завод, комбинат освоил новый вид продукции — технический селен, а на металлургическом (никелевом) заводе начал работать цех разделения файнштейна. Вместе с промышленными объектами возводились объекты социальной инфраструктуры, в том числе спортивные площадки, клубы и первый в Норильске санаторий «Горняк». В 1952 г. завершилась перестройка сети железных дорог Норильска на широкую колею.

С 1954 года заместитель начальника Главникелькобальта, с 1956 года главный инженер — заместитель начальника Главтитана Министерства цветной металлургии СССР. С 1957 года заместитель председателя Красноярского совнархоза.

С 1958 по 1975 год работал в системе атомной промышленности — главный инженер — заместитель начальника Главного управления горного оборудования (3-го Главного управления) Минсредмаша СССР.

Умер в 1982 году в Москве.

Примечания

Литература 
 Круглов А. К. Штаб Атомпрома / ЦНИИатоминформ М: 1998 г.—496 с. — ISBN 5-85165-333-7
 Зверев Владимир Степанович (1910—1982) [Текст]: [директор Норильского комбината, генерал] // Зов Севера: История исследования и освоения Таймыра. — Дудинка, 2014. — Вып. 1: Исследователи Таймыра.- С. 66-67: ил. — Библиогр.: 6 назв.
 Зверев Владимир Степанович [Текст]: [биография] / подгот.: Светлана Гунина, Елена Мужайлова // Заполярная правда. — 2010. — 17 июня (№ 85).-С. 5-6.
 Вачаева В. Люди как боги [Текст]: [о людях, сыгравших заметную роль в истории развития города Норильска] / Валентина Вачаева // Заполярный вестник. — 2010. — 2 апреля (№ 57).- С. 5.
 Руководители Норильского комбината [Текст] : [Красноярский край] / С. А. Стрючков // Неизвестный Норильск : альманах. — 2019. — № 30. — С. 18-21

Ссылки 
 Зверев В. С.
 Кавалеры норильской славы (хронология комбината в лицах)
 Красные директора Норильска
 Фото, ордена

Директора промышленных предприятий